zagórze – typ jednostki geologicznej i geomorfologicznej

Miejscowości i ich części w Polsce 
W Polsce nazwę Zagórze nosi 157 miejscowości, jest to 14. wg liczby wystąpień nazwa miejscowości, w tym 31 to miejscowości podstawowe, wśród nich jest 27 wsi, 3 kolonie i jedna osada. Wśród 126 integralnych części miejscowości jest 8 części miast, 100 części wsi, 6 kolonii wsi, 1 osada wsi, 11 przysiółków wsi.

Miejscowości zawierające w nazwie Zagórze 
 Krajno-Zagórze – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Górno
 Małe Zagórze – część wsi Siedlce, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Strzebieszew-Zagórze – część wsi Strzebieszew, w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Domaniewice
 Zagórze Drugie – część wsi Krajno-Zagórze, w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Górno
 Zagórze Dworskie – część miasta Kielce, w województwie świętokrzyskim
 Zagórze Górne – część miasta Kielce, w województwie świętokrzyskim
 Zagórze Korzeczkowskie – część wsi Popowice, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Zagórze Małe – część wsi Ostrusza, w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Zagórze Nawojowskie – część wsi Żeleźnikowa Mała, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Nawojowa
 Zagórze Pierwsze – część wsi Krościenko Wyżne, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krościenko Wyżne
 Zagórze Pierwsze – część wsi Krajno-Zagórze, w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Górno
 Zagórze Popowskie – część wsi Żeleźnikowa Wielka, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Nawojowa
 Zagórze Śląskie – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Walim
 Zagórze Wielkie – część wsi Siedlce, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Zagórze Wielkie – część wsi Ostrusza, w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Ciężkowice
 Zagórze Żeleźnikowskie – część wsi Popowice, w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Zagórzeńskie – część wsi Jamna, w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Zagórze-Zastawie – część miasta Kielce, w województwie świętokrzyskim

Inne 
 Zagórze – dzielnica Kłodzka
 Zagórze – zlikwidowany przystanek kolei wąskotorowej (Białogardzka Kolej Dojazdowa) w Zagórzu
 Zagórze – region zamieszkiwany przez górali zagórzańskich.

Ukraina 
 Zagórze – wieś w rejonie rohatyńskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Zagórze – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Zagórze – wieś w rejonie samborskim obwodu lwowskiego
 Zagórze – wieś w rejonie samborskim obwodu lwowskiego
 Zagórze – wieś w rejonie zborowskim obwodu tarnopolskiego

Białoruś 
 Zagórze  – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
 Zagórze – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
 Zagórze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim, w sielsowiecie Krasna

Zobacz też 
 Zagórzany

Przypisy